Сент-Чарльз (мис)

Сент-Чарлз — місто, штат Арканзас
 Сент-Чарлз — місто, штат Айдахо
 Сент-Чарлз — місто, штат Іллінойс
 Сент-Чарлз — місто, штат Айова
 Сент-Чарлз — місто, штат Кентуккі
 Сент-Чарлз — місто, штат Міннесота
 Сент-Чарлз — місто, штат Міссурі
 Сент-Чарлз — місто, штат Вірджинія
 Сент-Чарлз — селище, штат Мічиган
 Сент-Чарлз — переписна місцевість, штат Південна Дакота